Фелікс Мантілья був чинним чемпіоном, але не зміг захистити свій титул, оскільки в другому колі його переміг Ніколас Лапентті. У першому колі володар вайлкард Серхі Бругера переміг Роджера Федерера з рахунком 6–1, 6–1. Це найбільша поразка Федерера за кількістю взятих геймів за всю його кар'єру.

Сіяні гравці 
Сіяного чемпіона виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші восьмеро сіяних тенісистів виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки 

2000 Torneo Godó
Одиночний розряд